La Copa ULEB 2008-09 és la setena edició de la segona competició europea de clubs, l'organitza l'ULEB.

Fase Prèvia

Primera Ronda de classificació 
14 i 21 d'octubre de 2008.

Segona Ronda de classificació 
4 i 11 de novembre de 2008.

Fase Regular

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Top 16

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Final Eight

Quarts de final

Semifinals

Final 

ULEB Eurocup
Competicions de bàsquet del 2008
Competicions de bàsquet del 2009